Liverpool FC spelade säsongen 2001/2002 i Premier League, Champions League, FA-cupen och ligacupen. Man deltog dessutom i Community Shield och Europeiska supercupen i början av säsongen, två turneringar som klubben lyckades vinna. Säsongen gav en andraplats i Premier League, sju poäng bakom Arsenal, samt en kvartsfinal i Champions League, där ett sent mål av Bayer Leverkusen hindrade ett avancemang.

Trupp

Målvakter
  Jerzy Dudek
  Chris Kirkland
  Sander Westerveld

Backar
  Markus Babbel
  Jamie Carragher
  Vegard Heggem
  Stéphane Henchoz
  Sami Hyypiä
  John Arne Riise
  Djimi Traoré
  Richard Wright
  Abel Xavier

Mittfältare
  Nick Barmby
  Patrik Berger
  Igor Bišćan
  Bernard Diomède
  Steven Gerrard
  Dietmar Hamann
  Jari Litmanen
  Gary McAllister
  Danny Murphy
  Vladimír Šmicer

Anfallare
  Nicolas Anelka
  Robbie Fowler
  Emile Heskey
  Michael Owen

Coacher
  Gérard Houllier (manager)
  Phil Thompson (assisterande manager)

Premier League

Matcher

2001/2002
Liverpool